Vanderhorstia är ett släkte av fiskar. Vanderhorstia ingår i familjen smörbultsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Vanderhorstia